Abdel-Aziz Fahmy (1914 – 1991) egyiptomi labdarúgó, kapus aki játszott az 1934-es labdarúgó-világbajnokságon.

Fordítás

Jegyzetek

Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgókapusok